Georg Häfner – presbitero tedesco
 Markus Hafner – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Philipp Hafner – commediografo austriaco
 Reinhard Häfner – allenatore di calcio e calciatore tedesco orientale
 Sabina Hafner – ex bobbista ed ex skeletonista svizzera
 Tomo Hafner – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio sloveno
 Ula Hafner – ex sciatrice alpina slovena